Литора́ль, либо литтора́ль — слово латинского происхождения (от litoralis), означающее «береговой, прибрежный».

География 
 В русском языке слово «литораль», а также «литоральная зона», в первую очередь, устоялось в качестве термина в океанологии, означающего участок берега между самым высоким уровнем воды в прилив и самым низким — в отлив.

Другие значения
 Литораль — самый маленький и густонаселённый департамент Бенина.
 Литораль — одна из 16 провинций департамента Оруро (Боливия).
 Литораль — одна из семи провинций Экваториальной Гвинеи.
 Прибрежный регион (, ) — одна из 10 административных единиц Камеруна высшего (первого) уровня с административным центром в городе Дуала.

История 
 Австрийское Приморье — коронная земля Габсбургской монархии с 1813 по 1918 годы; на одном из официальных языков региона, итальянском, его название звучало как «Литорале» ().
 Словенское Приморье — западная часть Словении, которая до образования Югославии входила в Австрийское Приморье; по-итальянски эти земли также называются «Литорале».
 Литораль — департамент Боливии с 1825 по 1879 год; в результате Второй тихоокеанской войны эта территория перешла к Чили (область Арика-и-Паринакота)

Спорт 
 «Литораль» (Ла-Пас) — боливийский футбольный клуб из Ла-Паса.
 «Литораль» (Кочабамба) — боливийский футбольный клуб из Кочабамбы.

Другие значения 
 Littoral combat ship — американский корабль прибрежной зоны (литоральный боевой корабль).